320 км, 320-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 320 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. код 713488.
 320 км, БП 320 КМ — блок-пост, Московская железная дорога. Код 192681.
 320 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Рязанская область). Код 631146.